Gerhard Rohlfs – filologo e linguista tedesco
 Gerhard Rohlfs – esploratore tedesco